Op het US Open 2019 tennistoernooi speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van donderdag 29 augustus tot en met zaterdag 7 september 2019 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray namen aan het toernooi deel op basis van een wildcard. Zij verlengden hun titel.

Het eerste reekshoofd, Chan Hao-ching en Michael Venus, bereikte eveneens de finale, maar zij moesten daar bakzeil halen.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Twee Belgen speelden mee:
 Kirsten Flipkens en de Fransman Édouard Roger-Vasselin bereikten de tweede ronde.
 Joran Vliegen en de Chinese Zheng Saisai strandden in de eerste ronde.

Ook Nederland werd door twee spelers vertegenwoordigd:
 Demi Schuurs en de Fin Henri Kontinen waren als zesde geplaatst – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Samantha Stosur en Rajeev Ram.
 Wesley Koolhof en de Tsjechische Květa Peschke waren het achtste reekshoofd – ook zij bereikten de kwartfinale, waarin zij het moesten afleggen tegen Chan Hao-ching en Michael Venus.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema gemengd dubbelspel US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2019